Ялпужень () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Ялпужень, включающей также село Мариенфелд.

История 
22 октября 1973 года село Ялпужены было присоединено к селу Первомайск. Восстановлено Постановлением № 882 от 22.01.1992.

География 
Село расположено на высоте 116 метров над уровнем моря. Недалеко от села по направлению с севера на юг протекает река Ялпужель (правый приток реки Ялпуг), которая периодически пересыхает.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Ялпужень проживает 1209 человек (587 мужчин, 622 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района